Boedijn ist der Familienname von:
 Gerard Boedijn (1893–1972), niederländischer Komponist
 Karel Bernard Boedijn (1893–1964), niederländischer Pilzkundler und Botaniker